A 20 402-es számú mellékút egy rövid, öt számjegyű országos közút-szakasz Pest megyében, Dunakeszi közigazgatási területén. Az M2-es autóút 20+900-as kilométerszelvényénél lévő Dunakeszi–Fót csomópont négy átkötő ágának egyike: az M2-esről, Vác–Hont irányából vezet rá a 2101-es útra. Teljes hossza az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint 275 méter.

Források
 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. április 15.

Jegyzetek

20402
Dunakeszi